2 miejscowości w Polsce:
 Parcewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Parcewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko